Горазд Росоклия (), (21 апреля 1949 года) — современный северомакедонский ученый, специалист в области исследований невропатологии и нейроиммунологии. С 1992 года — профессор медицины Колумбийского университета Нью-Йорка.

Биография 
Горазд Росоклия родился 21 апреля 1949 года в Скопье. Образование получил в родном городе. В 1976 году окончил медицинский факультет университета св. Кирилла и Мефодия.

После прохождения стажировки работал в Клинике невропатологии и психиатрии, где завершил специализацию в данных отраслях. С 1978 года работал в этом заведении ассистентом.

В 1985—1986 годах Горазд Росоклия проводил исследования с невропатологии и нейроиммунологии в лабораториях госпиталя Сальпетриер в Париже. По возвращению в Скопье — основал новую лабораторию нейроиммунологии и иммунопатологии на базе Клиники невропатологии и психиатрии при медицинском факультете, которым руководил с 1987 1992 года.

В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему "Характеристика подтипов лимфоцитов в тканях головного мозга и крови у больных с опухолями головного мозга и их значение для прогноза и лечения". В том же году он был избран доцентом на кафедре невропатологии и психиатрии медицинского факультета.

Сейчас свои нейроиммунологические исследования доктора Росоклия продолжаются на базе Колумбийского университета Нью-Йорка. Работа с всемирно известными экспертами в области невропатологии и психиатрии вывела Горазда Росоклию в число самых известных невропатологов США и зарубежья.

С 1998 до 2005 года был доцентом психиатрии, а с 2005 — стал профессором клинической психиатрии на кафедре психиатрии Колумбийского университета.

Росоклия является автором и соавтором многих научных работ на основе своих исследований.

Членство 
 с 1980 — член Македонской ассоциации неврологов и психиатров;
 1986 — Европейского неврологического общества;
 с 1993 — Американской академии неврологии;
 с 1996 — Американской ассоциации невропатологов;
 с 10 мая 2006 — Македонской академии наук и искусстви много других ассоциаций и научно-исследовательских центров.

Награды 
 Горазд Росоклия дважды награжден за спортивные достижения года высшей спортивной наградой «25 мая».
 За покорение Эвереста в 1989 году в составе македонской экспедиции Росоклия получил «Награду 11 октября» за достижения в течение жизни.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Горазда Росоклии на Facebook

Родившиеся в Скопье
Учёные Северной Македонии
Выпускники Университета св. Кирилла и Мефодия
Неврологи США
Члены Македонской академии наук и искусств